О́лафур Э́лиассон (, , более правильный вариант перевода имени — О́улавюр Э́лиассон; род. 5 февраля 1967 года, Копенгаген, Дания) — современный датско-исландский художник. Одна из самых известных его работ — инсталляция «The Weather Project» в турбинном зале Tate Modern в Лондоне в 2003. В том же году он представлял Данию на Венецианской биеннале.

Биография 
Олафур Элиассон родился 5 февраля 1967 года в Копенгагене в семье исландцев. Его отец был художником, а мать — швеёй. Когда Олафуру было 8 лет, его родители развелись, отец вернулся в Исландию. Элиассон учился в Королевской датской академии изобразительных искусств в Копенгагене с 1985 по 1995. В начале карьеры переехал в Германию, основал «Студию Олафура Элиассона» в Берлине. Художник живёт и работает в Копенгагене и Берлине.

Помимо искусства занимается также архитектурой: бюро Элиассона спроектировало Круглый мост в Копенгагене.

Творчество 
 Олафур Элиассон объединяет искусство, науку и природные явления, создавая необычный сенсорный опыт. Борясь с пассивным характером традиционного восприятия искусства, он побуждает зрителя к активному участию.
 Базовые элементы погоды — вода, свет, температура, давление — материалы, которые Олафур Элиассон использует на протяжении своей карьеры. В его инсталляциях постоянно присутствуют элементы, заимствованные у природы — пар, радуга или туман. Представляя природные явления в искусственном окружении, художник предлагает зрителю переосмыслить понимание и восприятие физического мира.
 Многие работы Элиассона изучают взаимосвязь зрителя и объекта. В Your Sun Machine (1997) зрители входили в комнату, которая пуста, помимо большой круглой дыры в потолке. Каждое утро солнечный свет струился в пространстве через это отверстие, сначала создавая круглые, а затем овальные отсветы на стенах и полу. Луч света двигался через комнату на протяжении дня.
 Для The Mediated Motion в Kunsthaus Bregenz в Австрии (2001) Элиассон создал пространства, заполненные натуральными материалами, включая воду, туман, землю, дерево, грибы и ряску. Во время своего путешествия по выставке посетители сталкивались с различным сенсорным опытом.
 Олафур Элиассон участвовал во многих международных выставках с 1989, включая Манифесту 1, Роттердам (1996); 2-ю Йоханнесбургскую биеннале и 5-ю Стамбульскую биеннале (1997); Сиднейскую биеннале и XXIV Биеннале Сан Пауло (1998); Венецианскую биеннале (1999 и 2003).

The Weather Project 
В The Weather Project (2003) Олафур Элиассон взял излюбленную тему разговоров англичан, погоду, в качестве отправной точки для изучения идей опыта и репрезентации. В этой инсталляции солнце и небо доминируют в Турбинном зале Тейт Модерн. Дымка пронизывает пространство, туман аккумулируется в подобие облаков, перед тем как исчезнуть. Взглянув наверх, можно обнаружить, что потолок Турбинного зала исчез, заменённый отражающей поверхностью. В конце зала — гигантский круг-солнце, сделанное из сотен моно-частотных ламп, в свете которых все цвета, кроме жёлтого и чёрного, становятся невидимыми.

The New York City Waterfalls 
Четыре искусственных водопада, падающих с высоты от 90 до 120 футов, были установлены в Нью-Йорке в 2008 в четырёх местах: у Пирса 35, под Бруклинским мостом, у Бруклинского пирса и на Губернаторских островах. Олафур Элиассон считает свой монументальный проект идеальным способом обратить внимание на силу и потенциал природных ресурсов. Металлические леса служили основой для каждого водопада, около 35 000 галлонов воды в минуту обрушивались с каждого водопада. Зрители могли увидеть водопады в действии с 7 утра до 10 вечера, каждый день, до 13 октября 2008. После захода солнца каждый водопад подсвечивался. Этот проект стоил порядка 15 миллионов долларов, ожидалось, что доходы от туризма будут порядка 60 миллионов. Проект был реализован при помощи Общественного Фонда Искусств и строительной корпорации Tishman.

Персональные выставки

Паблик-арт 

 2008 The New York City Waterfalls, временная инсталляция по заказу Public Art Fund, Нью-Йорк
 2008 Yellow fog, временная инсталляция в Verbund Zentrale, Am Hof, Вена
 2007 Serpentine Gallery Pavilion 2007, в сотрудничестве с Kjetil Thorsen; временная инсталляция по заказу Serpentine Gallery, Лондон
 2006 Eye see you, по заказу Louis Vuitton Malletier; временная инсталляция для бутиков Louis Vuitton
 2006 Music wall, временная инсталляция в Alsion в Сённерборг, Дания, по заказу Университета южной Дании, Оденс
 2006 Your rainbow panorama, временная инсталляция, по заказу ARoS Aarhus Kunstmuseum
 2004 Umschreibung, временная инсталляция по заказу KPMG Deutsche Treuhand — Gesellschaft, Берлин
 2004 Dufttunnel, временная инсталляция по заказу Autostadt GmbH, Вольфсбург
 2004 The other wall, временная инсталляция по заказу KORO-Public Art Norway для New Oslo Opera, Норвегия
 2003 Sphere, временная инсталляция по заказу HypoVereinsbank для Fünf Höfe development, Мюнхен
 2001 Green river, Токио
 2001 Windspiegelwand, временная инсталляция по заказу Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, Берлин
 2000 Green river, Стокгольм
 2000 The movement meter for Lernacken, временная инсталляция по заказу City of Malmö
 1999 Green river, Лос-Анджелес
 1998 Yellow fog, временная инсталляция, The Jewish Museum, Нью-Йорк
 1998 Green river, Бремен, Германия; Мосс, Норвегия; The Northern Fjallabak Route, Исландия

Публичные коллекции

Цитаты 
…Сомневаюсь, что арт-сообщество способно искусственно создать хорошего художника. Социальная активность по большому счету не имеет значения, она может лишь ускорить карьеру, увеличить число выставок. Да, в системе арт-рынка карьеры художников часто строятся на том, что влиятельные галеристы раздувают их успешность. И да, плохой художник может сделать неплохую карьеру, но после нескольких выставок, через два или четыре года он постепенно исчезнет из поля видимости.
 Шавлохова А. Интервью Олафура Элиассона // «Andy Warhol’s Interview» № 12-1 (31). — 2014—2015.

Примечания

Ссылки 
 Сайт художника
 artfacts.net
 artnet
 Лекция Ирины Кулик в Музее «Гараж». Ласло Мохой-Надь — Олафур Элиассон. Инженерия восприятия

Современные художники Дании
Современные художники Исландии
Лауреаты премии Вольфа (искусство)
Лауреаты премии Фредерика Кислера